Семей — місто обласного підпорядкування у Східноказахстанської області.
 Семей — міжнародний аеропорт міста Семей у Східноказахстанської області.
 Семей — пророк Старого Завіту часів Соломона та Ровоама.

Багатозначні терміни